Домобрани, домобранці (, ) — буквально «оборонці дому (вітчизни)», назви на позначення вояків різних збройних формувань у XIX і XX сторіччях на території Балкан:
 Королівський хорватсько-угорський ландвер – хорватський різновид угорського військового формування другого ешелону в Армії Австро-Угорщини
 Хорватське домобранство – регулярні збройні сили Незалежної держави Хорватії 
 «Хорватський домобран» — хорватська націоналістична організація, заснована Анте Павеличем у 1927 р.
 Хорватський домобран — газета, що виходила в Загребі 1928 року ‎
 Хорватський домобран — колишня хорватська емігрантська газета
 Словенське домобранство – поліційно-військові допоміжні формування в окупованій нацистською Німеччиною Словенії під час Другої світової війни.

Військові формування